Пифодорида Филометора (; 30/29 год до н. э. — 38 год н. э.) — царица Понта, жена царя Понта Полемона I и царя Каппадокии Архелая. Внучка  Марка Антония.

Происхождение 
Пифодорида была единственным ребёнком богатого грека Пифодора из Тралл и римлянки Антонии. Таким образом, по матери она была внучкой триумвира Марка Антония и предположительно правнучкой Гая Антония Гибриды.

Биография 
Пифодорида родилась в Смирне. В 14 году до н. э. она стала второй женой царя Понта Полемона I, а после его смерти в 8 году до н. э. — правящей царицей Понта и Боспора.

Потомки 
В первом браке у Пифодориды родились трое детей:
 Зенон, царь Армении (под именем Арташес III) в 18—35 годах.
 Марк Антоний Полемон Пифодор, царь Понта в 3 году до н. э. — 7 году н. э. (соправитель матери).
 Антония Трифена, жена Котиса III (сапейского царя Фракии), мать Полемона II (царя Понта в 38—64 годах).

Литература 

Понтийские цари
Жёны царей Понта
Супруги правителей I века до н. э.
Правители Азии I века
Персоналии:Женщины Боспорского государства